Cyzicidae är en familj av kräftdjur. Cyzicidae ingår i ordningen Diplostraca, klassen bladfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cyzicidae 10 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladfotingar
Cyzicidae